Александр Бессмертных:
 Бессмертных, Александр Александрович (род. 1933) — советский дипломат, министр иностранных дел СССР.
 Бессмертных, Александр Андреевич (род. 1986) — российский лыжник, призёр зимней Олимпиады 2014.